Sessea är ett släkte av potatisväxter. Sessea ingår i familjen potatisväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Potatisväxter
Sessea